Fagersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagersjön (Hässleby socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Fagersjön (Misterhults socken, Småland, 636292-153509), sjö i Oskarshamns kommun,  (29,4 ha)
Fagersjön (Misterhults socken, Småland, 636485-153060), sjö i Oskarshamns kommun,  (4,72 ha)
Fagersjön (Pelarne socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (7,28 ha)
Lilla Fagersjön, sjö i Vimmerby kommun,  (8,44 ha)
Stora Fagersjön, sjö i Vimmerby kommun,  (16,3 ha)
Fagersjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun och Kinda kommun,  (6,05 ha)
Fagersjön, Södermanland, sjö i Nynäshamns kommun,  (53,9 ha)
Fagersjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun, 
Fagersjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (16,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn